Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Hans Simonsson che hanno battuto in finale Hans Gildemeister e Andrés Gómez 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (finale)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (quarti di finale)

 Fred McNair /  Ray Moore (primo turno)
 Markus Günthardt /  Billy Martin (primo turno)
 Jose-Luis Damiani /  Ricardo Ycaza (quarti di finale)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1981